Человек в чёрном () может означать:

Люди 
См. также Список людей, известных под прозвищем «Чёрный»
  (1861—1956) — итальянский священник (официального церковного ранга не имел) и историк, неофициальный посредник между Бенито Муссолини и папами Пием XI и Пием XII, один из создателей Латеранских соглашений.
  (1908—1985) — английский актёр.
 Кэш, Джонни (1932—2003) — американский певец и композитор-песенник. С ним ассоциируется устойчивое словосочетание «Человек в чёрном», поскольку с 1960-х годов для него было характерно ношение тёмной одежды (причины этого он поясняет в тексте одноимённой песни Man in Black'' 1971 года.
 Эрнхардт, Дейл (1951—2001) — американский автогонщик.

Персонажи 
 Человек в чёрном — персонаж нескольких романов, повестей и рассказов Стивена Кинга, а также их теле- и кино-адаптаций.
 Человек в чёрном — персонаж сериала «Остаться в живых».
 Человек в чёрном — персонаж сериала «Мир Дикого Запада».

Массовая культура 
  — британский фильм 1949 года.
  — альбом (1971) Джонни Кэша.
 Человек в чёрном — главная песня этого альбома.

См. также 
 
 Человек в чёрном костюме
 
 
 «» — британский фильм 1943 года.